Оборона Волоколамська (1370) — оборона Волоколамська від литовських військ князя Ольгерда в 1370.
Оборона Волоколамська (1612) — оборона Волоколамська від польських військ короля Сигізмунда III у 1612.